«Отыграть назад» () — американский телевизионный мини-сериал, основанный на романе Джин Ханфф Корелиц «Ты должна была знать» (2014). Сценаристом и продюсером сериала стал Дэвид Э. Келли, а режиссёром стала Сюзанна Бир. Главные роли в сериале исполнили Николь Кидман и Хью Грант. Премьера сериала состоялась на канале HBO 25 октября 2020 года.

Актёры и персонажи 
 Николь Кидман — Грейс Фрейзер
 Хью Грант — Джонатан Фрейзер
 Эдгар Рамирес — детектив Джо Мендоса
 Ноа Джуп — Генри Фрейзер
 Лили Рэйб — Сильвия Стайнец
 Матильда Де Анджелис — Елена Алвес
 Исмаэль Крус Кордова — Фернандо Алвес
 Идан Александр — Мигель Алвес
 Аннали Эшфорд — Алексис Янг
 Фала Чен — Джолин Макколл
 Тарик Дэвис — Майкл Хоффман
 Майкл Дивайн — детектив Пол О'Рурк
 Мария Диззия — Дайан Портер
 Розмари Харрис — Джанет Фрейзер
 Ведетт Лим — Аманда Эмори
 Джанель Молони — Салли Мэйбери
 Мэтт Макграт — Джозеф Хоффман
 Джереми Шамос — Роберт Коннавер
 Трейси Чимо Паллеро — Ребекка Харкнесс
 Джейсон Кравиц — доктор Стюарт Розенфельд
 Дональд Сазерленд — Франклин Райнхардт
 Нома Думезвени — Хейли Фитцджеральд
 Софи Гробёль — Кэтрин Стэмпер
 Дуглас Ходж — Роберт Адельман
 Адриан Ленокс — судья Лейла Скотт

Эпизоды

Производство 
Первые сообщения о начале работы над сериалом появились в марте 2018 года. Режиссёром стала Сюзанна Бир.

К ноябрю 2018 года сформировался основной актёрский состав: Николь Кидман, Хью Грант и Дональд Сазерленд. Съёмки начались в марте 2019 года в Нью-Йорке. Премьера сериала должна была состояться в мае 2020 года, но из-за пандемии коронавируса первый показ перенесли на 26 октября.

Восприятие 
Критики отмечают, что «Отыграть назад» — это не детектив, как может показаться на первый взгляд, а психологическая драма, причём «вялотекущая»; уже в начале ясно, кто именно убийца. Звучат мнения о том, что из-за жанровой неопределённости сериал в целом оказался неудачным, хотя над ним работал целый ряд «звёзд», что шоу получилось неоригинальным и затянутым, что актёры (в первую очередь Николь Кидман) сыграли достаточно бесцветно.

Награды и номинации 
 2021 — 4 номинации на премию «Золотой глобус»: лучший мини-сериал или телефильм, лучший актер мини-сериала или телефильма (Хью Грант), лучшая актриса мини-сериала или телефильма (Николь Кидман), лучший актер второго плана сериала, мини-сериала или телефильма (Дональд Сазерленд). 
 2021 — две номинации на премию «Эмми»: лучший актёр в телефильме или мини-сериале (Хью Грант), лучшая работа художника-постановщика для повествовательной современной программы (Лестер Коэн, Даг Хусти, Кери Ледерман).
 2021 — две номинации на премию Гильдии киноактёров США: лучший актер мини-сериала или телефильма (Хью Грант), лучшая актриса мини-сериала или телефильма (Николь Кидман).
 2021 — номинация на премию Гильдии режиссёров США за лучшую режиссуру мини-сериала или телефильма (Сюзанна Бир).
 2021 — 5 номинаций на премию «Спутник»: лучший мини-сериал или телефильм, лучший актер мини-сериала или телефильма (Хью Грант), лучшая актриса мини-сериала или телефильма (Николь Кидман), лучший актер второго плана сериала, мини-сериала или телефильма (Дональд Сазерленд), лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или телефильма (Нома Думезвени).

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США, запущенные в 2020 году
Телесериалы США, завершённые в 2020 году
Телесериалы-триллеры США
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала HBO
Телесериалы, созданные Дэвидом Э. Келли
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке